NP (Np):
 Np — символ химического элемента нептуния.
 NP — класс алгоритмически разрешимых задач.
 .np — национальный домен верхнего уровня для Непала.
 NP — акроним для одного из режимов химиотерапии.
 NP-полная задача — в теории сложности распознавательная задача из класса NP, к которой можно полиномиально свести любую другую задачу из этого класса.

Другие

 NP — польская дуэт ритм-н-грайм-группа в 2007 году

См. также 
 НП